Deponia () — приключенческий point-and-click-квест, разработанный компанией Daedalic Entertainment. В роли издателя выступила Lace Mamba Global. 
Игра повествует о приключениях неудачливого изобретателя Руфуса, мечтающего покинуть свою родную планету-свалку Депонию. Однажды у него получается забраться на органонский крейсер, где он встречает элизианку — девушку по имени Гоал.
Была выпущена 17 января 2012 года в Германии, 29 июня — в Англии и 8 августа — в России.

Квест 2013 года по версии журнала Игромания.

Игровой процесс 
Геймплей во всём следует канонам жанра графического квеста — классическое управление point-and-click, инвентарь (два варианта использования — по нажатию на соответствующую иконку или по движению колёсика мыши) и высвечиваемые по клавише «Пробел» активные предметы.

После каждого акта игры бард, подыгрывая на странном инструменте, поёт куплет о том, что случилось в акте. Эту песню — по слову-рефрену её назвали «Huzzah» — продолжили в остальных играх о Депонии (только в Deponia Doomsday почему-то всего один куплет).

Сюжет 
Руфус — неудачливый изобретатель, мечтающий покинуть свою родную планету-свалку, Депонию, и попасть в утопичный город Элизиум. В ходе очередной попытки побега с Депонии у него получается забраться на органонский крейсер, где он встречает элизианку — девушку по имени Гоал. Пытаясь защитить Гоал от органонцев, Руфус случайно сбрасывает её с крейсера, девушка падает в город Кувак, в котором и живёт Руфус. Гоал находят без сознания и относят в здание мэрии города Кувак, где должен решиться вопрос, с кем она должна жить. Мэр решает, что Гоал должна жить с Вензелем, приятелем Руфуса, у которого дома есть родник чистой воды — самое редкое сокровище на Депонии. Местный врач, доктор Гизмо, выясняет, что у девушки при падении повредился мозговой имплантат, из-за чего она не может прийти в себя. Руфус влюбляется в Гоал с первого взгляда и предпринимает попытку привести её в чувство. После пробуждения Гоал просит Руфуса связаться с Клитусом — её женихом. У Руфуса получается наладить связь с Клитусом, и в ходе переговоров они заключают соглашение, что как только Руфус доставит Гоал на Нижнюю Подъёмную станцию, ему разрешат попасть в Элизиум. В этот момент в поисках Гоал в Кувак прибывают органонцы во главе с Аргусом. Посредством угроз уничтожения города Аргусу удаётся выведать у Гизмо, что девушка находится в доме Вензеля. Руфус приходит в дом первым и спасает Гоал. Добравшись до Нижней Подъёмной Станции, Руфус узнаёт, что Клитус в заговоре с органонцами и что Депонию хотят взорвать, но если в Элизиуме узнают, что Депония обитаема, этого не случится. Улисс, главнокомандующий органонцев, хочет скрыть от Элизиума факт существования депонианцев, но план оказался под угрозой в момент последнего побега Руфуса, когда Гоал воочию убедилась в том, что на Депонии есть люди. Клитус планировал подменить имплантат Гоал на его копию, сделанную до посещения Депонии, чтобы у девушки не осталось воспоминаний об этом месте, а оригинальный имплантат передать Аргусу, чтобы тот смог считать с него коды доступа к спасательным капсулам, разбросанным по всей Депонии и ведущим в Элизиум, и таким образом эвакуировать органонцев. Руфус восстанавливает мозговой имплантат Гоал и рассказывает правду. В конечном итоге в одном месте встречаются Гоал, Руфус, Клитус и Аргус, и после противостояния действующих лиц Гоал покидает Депонию с Клитусом и без воспоминаний о своём путешествии. Руфус получает оригинальный имплантат Гоал и спасается бегством от окруживших его органонцев.

В финальном ролике показано, что имплантат у Руфуса — та самая резервная копия, а значит, Гоал не лишилась памяти, и ещё есть надежда на спасение Депонии от уничтожения.

Локации 
Мир игры состоит из трёх слоёв:
 Верхний. Элизиум
 Средний. Органон
 Нижний. Депония

Продолжение 
Всего компанией Daedalic Entertainment было запланировано три части по вселенной Депонии. В ноябре 2012 года вышел сиквел Chaos on Deponia. 17 октября 2013 года вышел триквел Goodbye Deponia, который завершает историю Руфуса и Гоал.
1 марта 2016 года вышло продолжение трилогии — Deponia Doomsday.

Отзывы и рецензии 
В целом point-and-click квест был принят критиками и игроками хорошо. В рецензиях Deponia хвалят за интересный сюжет, тонкий юмор и увлекательный атмосферный мир. Таким образом, по мнению критиков, у игры есть всё, чтобы являться достойным продолжателем жанра.

Отмечается, что гротескный мир Deponia наполнен необычными, временами абсурдными загадками, методы решения которых зачастую не очевидны. Рецензенты критиковали, что в игре не всегда понятно, в чём именно заключается загадка. Так, один из критиков подметил, что головоломки в Deponia часто не имеют никакого смысла, и игрок вынужден продвигаться по игре «вслепую».

Примечания

Ссылки 
 www.deponia.de/depo1/en/ — сайт, целиком посвящённый Deponia и Chaos on Deponia.

Компьютерные игры по алфавиту
Компьютерные игры 2012 года
Компьютерные игры, разработанные в Германии
Квесты
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Steam-игры
Британский юмор